1e Pantserdivisie (Japan) - Japanse legereenheid
 1e Pantserdivisie (Polen) - Poolse legereenheid
 1e Pantserdivisie (Verenigd Koninkrijk)- Britse legereenheid
 1e Pantserdivisie (Verenigde Staten) - Amerikaanse legereenheid
 1. SS-Panzer-Division Leibstandarte-SS Adolf Hitler - Duitse legereenheid